Echo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Echo Township (Michigan)
 Echo Township (Minnesota)